Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Gilles Müller (quarti di finale)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)

 Lars Burgsmüller (finale)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2005